Il campionato di Serie C pallacanestro maschile 1966-1967 è stato il secondo organizzato in Italia dopo la riforma dei campionati. Le squadre partecipanti sono suddivise in 6 gironi di 12 squadre ciascuna a base territoriale, le prime classificate di ogni girone sono promosse in Serie B, le ultime 5 sono retrocesse in promozione, le 6 squadre classificate al 7º posto verranno suddivise in due concentramenti dove le prime classificate rimarranno Serie C.

Girone A

Girone B

Girone C

Classifica 

 penalizzato per rinunce

Spareggio

Girone D

Classifica * 

 al termine del girone di andata

Girone E

Classifica

Risultati

Girone F

Classifica

Risultati

Fonti 
 «La Sicilia», 16 gennaio 1967, p. 14.
 La Gazzetta del Mezzogiorno 1966-67
 La Gazzetta del Sud 1966-67
 Il Piccolo di Trieste 1966-67

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1966
Pallacanestro nel 1967
1966-1967